В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Boston 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Енн Сміт (півфінал)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (фінал)
 Міма Яушовец /  Рене Річардс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston